Jaksche ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Jaksche (1933–2014), österreichischer Slawist
 Jörg Jaksche (* 1976), deutscher Radrennfahrer